Miejscowości w USA:
 Seaside – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Monterey
 Seaside – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Clatsop
 Seaside – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Walton